Lista przedstawia zawodników, którzy zostali zgłoszeni do rozgrywek fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA (2017/18) na liście A.

Zasady zgłaszania zawodników precyzyjnie określa regulamin. Termin zgłaszania zawodników na liście A upłynął 1 września 2017 roku, z zachowaniem następujących reguł:

 na liście nie mogło się znaleźć więcej niż 25 zawodników (przynajmniej 2 z nich to bramkarze i tylko na tej pozycji mogą występować)
 przynajmniej ośmiu zawodników na liście musiało być wyszkolonych w klubach na terenie kraju, z którego pochodzi klub
 przynajmniej czterech zawodników na liście musiało być wyszkolonych w klubie

Kluby, które wywalczą awans do fazy pucharowej rozgrywek będą mogły dokonać maksimum trzech zmian w liście zgłoszonych zawodników w terminie do 1 lutego 2018 roku. Co najwyżej jeden z tych trzech piłkarzy mógł jesienią brać udział w fazie grupowej Ligi Europy UEFA.

Jeżeli długotrwałej kontuzji (przynajmniej na 30 dni) dozna dwóch ze zgłoszonych na liście A bramkarzy, klub w każdej chwili może zgłosić nowego bramkarza. W tym czasie wcześniej zgłoszony bramkarz nie może brać udziału w rozgrywkach.

Zawodnicy z listy B również mogą brać udział w rozgrywkach. Liczba zawodników zgłoszonych na liście B jest nieograniczona, jednak muszą to być zawodnicy urodzeni po 1 stycznia 1996 roku, którzy w klubie są zgłoszeni nieprzerwanie od przynajmniej dwóch lat od ukończenia 15. roku życia. Zawodnicy mający 16 lat mogą również zostać zgłoszeni na liście B, jeżeli są zgłoszeni do rozgrywek w barwach klubu przynajmniej od dwóch lat (nieprzerwanie).

Grupa A 

 
Trener:  Rui Vitória (ur. 16 kwietnia 1970)

 

Trener:  José Mourinho (ur. 26 stycznia 1963)
Ponadto z listy B w meczach wystąpili:

 

Trener:  Raphaël Wicky (ur. 26 kwietnia 1977)
Ponadto z listy B w meczach wystąpili:

 

Trener:  Wiktar Hanczarenka (ur. 10 czerwca 1977)
Ponadto z listy B w meczach wystąpili:

Grupa B 

 

Trener:  Carlo Ancelotti (ur. 10 czerwca 1959) – zwolniony po 2. kolejce
 Jupp Heynckes (ur. 9 maja 1945) – zatrudniony przed 3. kolejką

 

Trener:  Unai Emery (ur. 3 listopada 1971)

 

Trener:  René Weiler (ur. 13 września 1973) – zwolniony po 1. kolejce
 Nicolas Frutos (ur. 13 maja 1981) – tymczasowy trener (w 2. kolejce)
 Hein Vanhaezebrouck (ur. 16 lutego 1964) – zatrudniony przed 3. kolejką

 

Trener:  Brendan Rodgers (ur. 26 stycznia 1973)
Ponadto z listy B w meczach wystąpił:

Grupa C 

 

Trener:  Antonio Conte (ur. 31 lipca 1969)

Ponadto z listy B w meczach wystąpił:

 

Trener:  Diego Simeone (ur. 28 kwietnia 1970)

 

Trener:  Eusebio Di Francesco (ur. 8 września 1969)

 

Trener:  Qurban Qurbanov (ur. 13 kwietnia 1972)

Ponadto z listy B w meczach wystąpił:

Grupa D 

 

Trener:  Massimiliano Allegri (ur. 11 sierpnia 1967)

Ponadto z listy B w meczach wystąpił:

 

Trener:  Ernesto Valverde (ur. 9 lutego 1964)

 

Trener:  Besnik Hasi (ur. 29 grudnia 1971) – zwolniony po 1. kolejce
 Takis Lemonis (ur. 13 stycznia 1960) – zatrudniony przed 2. kolejką
Ponadto z listy B w meczach wystąpili:

 

Trener:  Jorge Jesus (ur. 24 lipca 1954)

Grupa E 

 

Trener:  Massimo Carrera (ur. 22 kwietnia 1964)

 

Trener:  Eduardo Berizzo (ur. 13 listopada 1969)

 

Trener:  Jürgen Klopp (ur. 16 czerwca 1967)
Ponadto z listy B w meczach wystąpili:

 

Trener:  Darko Milanič (ur. 18 grudnia 1967)

Grupa F 

 

Trener:  Paulo Fonseca (ur. 5 marca 1973)

Ponadto z listy B w meczach wystąpili:

 

Trener:  Pep Guardiola (ur. 18 stycznia 1971)
Ponadto z listy B w meczach wystąpili:

 

Trener:  Maurizio Sarri (ur. 10 stycznia 1959)

 

Trener:  Giovanni van Bronckhorst (ur. 5 lutego 1975)

Ponadto z listy B w meczach wystąpili:

Grupa G 

 

Trener:  Leonardo Jardim (ur. 1 sierpnia 1974)

Ponadto z listy B w meczach wystąpił:

 

Trener:  Sérgio Conceição (ur. 15 listopada 1974)

 

Trener:  Şenol Güneş (ur. 1 czerwca 1952)

 

Trener:  Ralph Hasenhüttl (ur. 9 sierpnia 1967)

Ponadto z listy B w meczach wystąpił:

Grupa H 

 

Trener:  Zinédine Zidane (ur. 23 czerwca 1972)

 

Trener:  Peter Bosz (ur. 21 listopada 1963)

Ponadto z listy B w meczach wystąpił:

 

Trener:  Mauricio Pochettino (ur. 2 marca 1972)

Ponadto z listy B w meczach wystąpili:

 

Trener:  Jorgos Donis (ur. 29 października 1969)

Uwagi

Przypisy 

Liga Mistrzów UEFA (2017/2018)